Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 23 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Hafjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Niemiec Markus Wasmeier, srebro wywalczył Szwajcar Urs Kälin, a brąz zdobył Austriak Christian Mayer.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994